Rio Ave pode ser:

 Rio Ave, rio português.
 Rio Ave Futebol Clube, clube de futebol português.
 Rio Ave (Lembá), aldeia do distrito de Lembá em São Tomé e Príncipe.

Desambiguação